Blomme ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Blomme (* 1959), belgischer Radrennfahrer
 Maurice Blomme (* 1980), belgischer Radrennfahrer
 Xander Blomme (* 2002), belgischer Fußballspieler